PFI ist die Abkürzung für:

 Pädagogisches FörderInstitut, von Franchise-Ketten unabhängiger Verbund lerntherapeutisch arbeitender Nachhilfe-Einrichtungen
Pagan Federation International, in Deutschland beim Amtsgericht Freiburg eingetragen als Pagan Federation Deutschland e. V.
 Pakt für Forschung und Innovation
 Private Finance Initiative, Öffentlich-private Partnerschaft ab 1992 im Vereinigten Königreich
 Programmable Function Input, ein digitaler, Software-konfigurierbarer Eingang von Datenerfassungsgeräten – oft auch als Ausgang konfigurierbar
 Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.

Abkürzung